Senso steht für:

 Senso (Fernsehsender), privater rumänischer Fernsehsender
 Senso (Software), Software zur Verwaltung von Pflegeheimen
 Senso (Spiel), Musikspielzeug, auch bekannt als Simon Says
 Senso, eine Novelle von Camillo Boito
 Senso, Originaltitel eines italienischen Historienfilms von Luchino Visconti, siehe Sehnsucht (1954)